Trnjane (Трњане) bezeichnet folgende Orte in Serbien:

 Ein Dorf in der Gemeinde Negotin, siehe Trnjane (Negotin)
 Ein Dorf in der Gemeinde Požarevac, siehe Trnjane (Požarevac)
 Ein Dorf in der Gemeinde Aleksinac, siehe Trnjane (Aleksinac)